Peter Griffin (énekes) 
 Peter Griffin (rajzfilmszereplő)